Ако (, XIII век, Мартыньсала, Ливония) — ливский вождь (), боровшийся в XIII веке против немецких крестоносцев.

Биография 
В начале 1200 года Ако начал организовывать восстание ливов против немцев по всей Ливонии. Ако также призвал полоцкого князя и литовцев. Но Ако потерпел поражение, немцам удалось расколоть ливов. С помощью Каупо сначала были разбиты турайдские, а затем и даугавские ливы. Помощь из Полоцка пришла с опозданием. Закованные в кандалы старейшины ливов были брошены в погреба рижского замка, а голову зачинщика восстания Ако отправили Альберту. Ливская земля была разграблена, селения сожжены, поля и луга уничтожены; жители скрылись в лесах, а не успевшие убежать, были убиты.

См. также 
 Дабрел
 Каупо

Примечания

Источники 
 Хроники Генриха Латвийского
 DABRELIS UN VIŅA SATESELES PILS на сайте livones, автор Guntis Zemītis

Персоналии:Ливская народность
Вожди племён
Правители Европы XIII века
Правители Латвии
Персоналии по алфавиту